Мужская сборная Бельгии по кёрлингу — представляет Бельгию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Бельгии (, , ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1988—1989, 1991, 1993—1995, 2005—2013, 2015—2017, 2021—2022 сборная Бельгии выступала в дивизионе «В», в 2014, 2018—2019 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Бельгии по кёрлингу
 Смешанная сборная Бельгии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Бельгии по кёрлингу

Ссылки 
 Бельгия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Бельгии

Бельгия
Кёрлинг в Бельгии
Кёрлинг